A eleição municipal do Recife em 1985 ocorreu em 15 de novembro de 1985. O prefeito era Joaquim Francisco, do PFL, que terminaria seu mandato em 1 de janeiro de 1986. Jarbas Vasconcelos, do PSB, foi eleito prefeito do Recife pela primeira vez.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Eleitorado: 573.007 - Votantes: 451.726 - Votos em Branco: 5.982 - Votos Nulos: 19.732

Recife/PE